Massaro ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Massaro (1979–2019), US-amerikanische Wrestlerin
 Daniele Massaro (* 1961), italienischer Fußballspieler
 Francesco Massaro (* 1935), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Giovanni Massaro (* 1967), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Avezzano
 Laura Massaro (* 1983), englische Squashspielerin